Brytyjska Formuła Ford (oryg. Formula Ford Championship of Great Britain) – juniorska seria wyścigowa samochodów jednomiejscowych organizowana w latach 1976-2014 w Wielkiej Brytanii pod szyldem Formuły Ford. do najbardziej utytułowanych mistrzów Brytyjskiej Formuły Ford należą mistrzowie Formuły 1 Ayrton Senna i Jenson Button.

W 2015 roku została zastąpiona przez Formułę MSA, działającą według regulacji Formuły 4.

Mistrzowie

Bibliografia 
 Brytyjska Formuła Ford

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Formuła Ford